Rocchetta puede referirse a:
 Rocchetta Belbo, localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte
 Rocchetta e Croce, municipio de la Provincia de Caserta, en la Campania
 Rocchetta Ligure, localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte
 Rocchetta Mattei, fortaleza ubicada en el norte de los Apeninos
 Rocchetta di Piazza, edificio histórico de la ciudad de Cesena, Emilia-Romaña (Italia)
 Rocchetta Palafea, localidad y comune italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte
 Rocchetta Sant'Antonio, localidad y comune italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia
 Rocchetta Tanaro, localidad y comune italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte
 Rocchetta di Vara, localidad y comune italiana de la provincia de La Spezia, región de Liguria
 Rocchetta a Volturno, localidad y comune italiana de la provincia de Isernia, región de Molise